Micromyzella  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Главным образом, Африка, также южная и юго-восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Anisopappus africanus, Davallia, Drynaria, Helichrysum, Antrophyum, Asplenium, Blechnum, Pityrogramma, Polypodium, Pteris, Sphenomeris, Thelypteris, Arthopteris, Nephrolepis, Osmunda, Pleopeltis и некоторых Adiantaceae (Adiantum, Pellaea). Близок к тлям рода Micromyzus, отличаясь наличием 2 или 3 волосков на первом членике лапок.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых